Рахновка — название населённых пунктов на Украине:

 Рахновка — село в Гайсинском районе Винницкой области.
 Рахновка — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.